Termin LPL ima više značenja.

 Lipoat—protein ligaza, enzim
 Lipoprotein lipaza, enzim